Ambulatorium steht für:
 Ambulatorium, medizinische Einrichtung der Krankenkassen zur Behandlung ihrer Versicherungsmitglieder
 Chorumgang, Bauteil eines traditionellen Kirchenbauwerks im christlichen Abendland
 Poliklinik, Zusammenfassung verschiedener niedergelassener Ärzte in einer Großpraxis
 Frauenambulatorium, Schweiz